Джордж Абът може да се отнася за:

 Джордж Фредерик Абът (около 1776 – 1852), британски солунски търговец;
 Джордж Фредерик Абът (1874 – 1947), британски журналист, писател, фолклорист.